«Спарта́к-2» — бывший российский футбольный клуб из Москвы, фарм-клуб московского «Спартака».

История 
В советское время существовали две команды, которые выполняли функции фарм-клуба «Спартака». Первая команда — это «Спартак II» (финалист кубка РСФСР среди команд КФК 1939 года, участник Кубка СССР 1937, 1938 и 1939 годов). Вторая команда — это «Спартак-клубная» (чемпион Москвы 1960 года и серебряный призёр в 1961, 1965 годах; обладатель кубка СССР среди команд КФК 1959 года; обладатель кубка Москвы в 1956, 1957, 1959 годах; участник первенства СССР в классе «Б» 1967, 1968 и 1970 годов).

В 1992—2000 годах дублирующий состав московского «Спартака» под названиями «Спартак»-д и «Спартак»-2 (с 1998 года) выступал во второй и третьей лигах ПФЛ. В 2001 году, после образования Турнира дублирующих составов команд Премьер-лиги, «Спартак»-2 прекратил выступления во второй лиге. До 2008 года фарм-клуб «Спартака» в виде любительской молодёжной команды выступал в первенстве ЛФЛ.

В мае 2013 года футбольный клуб «Спартак-2» был восстановлен на профессиональном уровне. Основу клуба составили игроки молодёжного состава «Спартака», а главным тренером стал бывший защитник красно-белых Евгений Бушманов. «Спартак-2» был заявлен для участия в первенстве второго дивизиона в зоне «Центр», где в сезоне 2013/14 занял 4-е место. В сезоне 2014/15 по собственной инициативе был переведён в зону «Запад».

24 мая 2015 года досрочно занял первое место в дивизионе и завоевал путёвку в Футбольную национальную лигу, крупно победив «Зенит-2» (3:0) в 28-м туре чемпионата. Выступал во втором по значимости дивизионе России семь сезонов. 23 мая 2022 года из-за сокращения бюджета и финансовых сложностей «Спартак» принял решение закрыть фарм-клуб, по итогам сезона 2021/22 занявшего 7-е место в ФНЛ. Проект «Спартак-2» помогал многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм. Годовой бюджет клуба составлял около 500 миллионов рублей. В августе 2022 года, после покупки 100 % акций «Спартака» «Лукойлом», появилась информация о возможном возрождении «Спартака-2» и планах заявить команду на сезон 2023/24 во Вторую лигу.

Статистика выступлений

1990-е годы

С 2013 года

Главные тренеры

Достижения

Национальные 
Второй дивизион / Первенство ПФЛ
 Чемпион (2): 1992 (3-я зона), 2014/15 (зона «Запад»)
 Бронзовый призёр: 1993 (4-я зона)

Третья лига ПФЛ
 Чемпион: 1994 (3-я зона)
 Серебряный призёр: 1995 (3-я зона)

Прочие 
Международный турнир памяти братьев Старостиных
 Победитель: 1997
 Бронзовый призёр: 1998

Кубок Содружества
 Победитель Первой лиги: 1999 (Группа D)

Турнир на приз Фёдора Черенкова
 Серебряный призёр: 1997

Турнир памяти Альберта Шестернёва
 Серебряный призёр: 1998

Рекорды клуба

Игроки-рекордсмены 
В таблицы входят игроки только за современную историю клуба (с 2013 года).

Крупнейшие победы

«Спартак-Д» 
 «Спартак-Д» — «Рекорд» (Александров) — 12:0 (Третья лига ПФЛ 1994, 17-й тур)
 «Спартак-Д» — «Смена» (Москва) — 12:0 (Третья лига ПФЛ 1995, 18-й тур)
 «Спартак-Д» — «Гигант» (Воскресенск) — 10:0 (Третья лига ПФЛ 1994, 25-й тур)

«Спартак-2» 
 «Коломна» — «Спартак-2» — 0:6 (ПФЛ 2014/15, 25-й тур)
 «Спартак-2» — «Факел» (Воронеж) — 7:2 (ФНЛ 2019/20, 19-й тур)
 «Солярис» (Москва) — «Спартак-2» — 1:6 (ПФЛ 2014/15, 4-й тур)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольной национальной лиги
 Профиль на сайте FootballFacts.ru (1992—2000)
 Профиль на сайте FootballFacts.ru (2013—2022)
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы Москвы
Футбольные клубы России
Футбольные клубы, основанные в 1992 году
Футбольные клубы, основанные в 2013 году
Появились в 2013 году в России